Ла Флоресита има више значења:

 Ла Флоресита (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Флоресита (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Флоресита (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику